Velika nagrada Velike Britanije 2007 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2007. Odvijala se je 8. julija 2007.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 6 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 59
| 1:21:43,074
| 2
| 10
|-
! 2
| 1 ||  Fernando Alonso || McLaren-Mercedes
| 59
| + 2,459 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 2 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 59
| + 39,373 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 10 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 59
| + 53,319 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 5 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 59
| + 54,063 s
| 4
| 4
|-
! 6
| 9 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 59
| + 56,336 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 4 ||  Heikki Kovalainen || Renault
| 58
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 8
| 3 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 58
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 9
| 8 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 58
| +1 krog
| 14
|
|-
! 10
| 7 ||  Jenson Button || Honda
| 58
| +1 krog
| 18
|
|-
! 11
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 58
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 58
| +1 krog
| 17
|
|-
! 13
| 17 ||  Alexander Wurz || Williams-Toyota
| 58
| +1 krog
| 13
|
|-
! 14
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 57
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 15
| 21 ||  Christijan Albers || Spyker-Ferrari
| 57
| +2 kroga
| 22
|
|-
! 16
| 18 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari
| 53
| Menjalnik
| 16
|
|-
! Ods
| 12 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 43
| Retired
| 10
|
|-
! Ods
| 23 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 35
| Okvara
| 19
|
|-
! Ods
| 19 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Ferrari
| 29
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| 11 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 22
| Kolo
| 6
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Spyker-Ferrari
| 16
| Motor
| 20
|
|-
! Ods
| 15 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 8
| Hidravlika
| 11
|
|}

Opombe 

 Felipe Massa in Takuma Sato sta štartala iz boksov.

Formula 1 sezona 2007
2007